Юдит Херцберг (; род. 4 ноября 1934, Амстердам) — нидерландская поэтесса и драматург.

Биография 
Родители (отец — адвокат, историк и писатель Абель Херцберг) были интернированы в лагерь Вестерборк, а затем переведены в Берген-Бельзен, освобождены в 1945 британской армией. Юдит, её старшие сестра и брат в это время скрывались от нацистов в деревне. После войны Юдит училась в амстердамском лицее Монтессори, высшего образования не получила. Дебютировала стихами в 1961. Лауреат ряда литературных премий, в частности, престижной Нидерландской (2018).

Живет в Нидерландах и в Израиле, куда эмигрировали её сестра и брат.

Творчество 
Помимо стихов, автор драм, сценариев, книг эссеистики, переводов и адаптаций для сцены с древнегреческого (Троянки Еврипида), французского (Дама с камелиями Дюма-сына), норвежского (Ибсен), шведского (Стриндберг) и др.

Произведения

Стихи 
 1963 — Морская почта/ Zeepost
 1968 — Beemdgras
 1970 — Vliegen
 1971 — Strijklicht
 1971 — 27 liefdesliedjes
 1975 — Ethooi, антология
 1980 — Botshol
 1983 — De val van Icarus
 1984 — Dagrest
 1984 — Twintig gedichten
 1987 — Zoals
 1994 — Doen en laten. Een keuze uit de gedichten, антология
 1996 — Wat zij wilde schilderen
 1998 — Landschap
 1999 — Bijvangst
 2004 — Soms vaak
 2007 — Zijtak
 2008 — Het vrolijkt

Драмы 
 1974 — Dat het 's ochtends ochtend wordt. De deur stond open. Twee toneelstukken
 1982 — Leedvermaak (экранизирована в 1989)
 1985 — En/of
 1986 — Merg
 1986 — De kleine zeemeermin, по сказке Андерсена Русалочка
 1991 — Een goed hoofd
 1988 — De Caracal. Een monoloog
 1989 — Kras
 1991 — Teksten voor toneel en film. 1972—1988 (драмы и сценарии 1972—1988)
 1995 — Rijgdraad
 1997 — De Nietsfabriek
 1998 — Een golem
 2000 — Lieve Arthur
 2004 — Thuisreis

Сценарии 
 1975  Rooie Sien
 1977 Twee vrouwen (по роману Харри Мюлиша Две женщины)
 1979 Mevrouw Katrien
 1981 Charlotte. Dagboek bij een film (дневник съемок фильма Шарлотта по сценарию Херцберг о Шарлотте Саломон)
 2001 Qui vive (номинация на премию Нидерландского КФ Золотой телец за лучший сценарий художественного фильма)
 2009 Happy End

Признание 
Стихи и драмы Юдит Херцберг переведены на многие европейские языки. Ей присуждены крупнейший нидерландские премии Яна Камперта за драматургию и поэзию (1980, 1981), Йоста ван ден Вондела (1984), Константейна Хёйгенса (1994), Питера Хофта (1997) и др.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Энциклопедии еврейских женщин
 На сайте IMDB

Писательницы Нидерландов